Aleksander Vinogradov je lahko:
Aleksander Vinogradov, poljski admiral
Aleksander Vinogradov, ruski hokejist, rojen leta 1918
Aleksander Vinogradov, ruski hokejist, rojen leta 1970
Aleksander Vinogradov, ruski kanuist
Aleksander Vinogradov, ruski operni pevec
Aleksander Vinogradov, ruski arhitekt